Boscoli est un patronyme porté notamment par :

 Andrea Boscoli (v. 1560-1607), peintre italien ;
 Pietro Paolo Boscoli (1481-1513), personnalité italienne.

Patronyme italien